Le terme motorsport (anglais pour « sport mécanique ») peut désigner :

 MotorSport, une chanson du groupe américain de hip-hop Migos ;
 Motorsport.tv, une chaîne de télévision consacrée aux sports mécaniques ;
 Motorsport.com, un site internet et un réseau de diffusion de contenus liés aux sports mécaniques.

Autres 
 Motor Sport, un magazine britannique consacré aux sports mécaniques.